Розыгрыш элитного дивизиона чемпионата Италии по баскетболу 1963/1964 стал 42-м в истории.

Результаты 
Турнир проводился в два круга. За победу начислялось два очка, за поражение — нуль, допускались ничейные результаты, за которые обе команды получали по одному очку. Согласно регламенту, команды, занявшие по итогам чемпионата четыре последних места, выбывали в низшую лигу.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги legabasket.it

Чемпионат Италии по баскетболу по сезонам
1963 год в баскетболе
1964 год в баскетболе